Tossal del Senyor (Ribera d'Ondara), cim al municipi de la Ribera d'Ondara a la comarca de la Segarra 
 Tossal del Senyor (Sunyer), cim al municipi de Sunyer a la comarca del Segrià 
 Tossal del Senyor (Castelló de Farfanya), cim al municipi de Castelló de Farfanya a la comarca de la Noguera